

Geografia

Italia

Provincia di Chieti
Gamberale – comune
Gamberale – frazione di San Martino sulla Marrucina

Persone
Chiara Gamberale – scrittrice e conduttrice radiofonica e televisiva italiana
Vito Gamberale – imprenditore